Yaguará kan syfta på:

Colombia 

 Yaguará (kommun), Huila, 
 Yaguará (ort), Huila,